, une page d'homonymie
En mathématiques :
 une forme indéterminée dans les opérations sur les limites
 les indéterminées d'un anneau de polynômes
En philosophie, ce concept désigne ce qui n'est pas déterminé, c'est-à-dire ce qui est encore dans le domaine du possible et non du nécessaire, ou du potentiel et non de l'actuel. Voir aussi distinction entre acte et puissance, déterminisme, libre arbitre, logique modale.